Beleg van Rijnberk (1586-1590) door Alexander Farnese en later door Peter Ernst van Mansfeld
 Beleg van Rijnberk (1597) door Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje
 Beleg van Rijnberk (1598) door Francesco de Mendoza
 Beleg van Rijnberk (1601) door Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje
 Beleg van Rijnberk (1606) door Ambrogio Spinola
 Beleg van Rijnberk (1633) door Frederik Hendrik van Oranje